

Astrologia 
Ding – (丁) tronco celeste dell'astrologia cinese

Ceramica 
Ding – ceramica cinese
Ding – antico vaso cinese

Altri progetti